Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Нідерланди
С 2010